

31 декабря 

 Монастырская, Людмила Алексеевна (72) — советская и российская актриса, актриса Шахтинского драматического театра (с 1969), заслуженная артистка РСФСР (1982) .
 Токтоналиев, Курманбек Токтогулович (66) — киргизский писатель и филолог, доктор филологических наук, профессор, драматург, директор Института языка и литературы им. Ч. Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики .
 Томпсон, Питер (76) — английский футболист, известный по выступлениям за клуб «Ливерпуль» (1963—1973) (о смерти объявлено в этот день) .
 Форд, Дин (72) — шотландский певец и автор песен .
 Хан, Кадер (81) — индийский киноактёр и киносценарист .
 Шерегей, Иштван (87) — венгерский католический прелат, архиепископ Эгера (1987—2007) .

30 декабря 

 Аристов, Сергей Алексеевич (63) — российский государственный деятель, статс-секретарь, заместитель министра транспорта Российской Федерации (с 2005 года) .
 Башмаков, Лев Полиевктович (80) — советский и российский государственный деятель, председатель Рязанского облисполкома (1988—1990), глава администрации Рязанской области (1991—1994) .
 Верле, Бландин (76) — французская клавесинистка, пианистка и композитор, дочь Пьера Верле .
 Драч, Александр Александрович (79) — советский и казахстанский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Казахской ССР (1981) .
 Ласк, Дон (105) — американский режиссёр-аниматор .
 Сен, Мринал (95) — индийский кинорежиссёр и сценарист .
 Тимерман, Эктор (65) — аргентинский государственный деятель, министр иностранных дел Аргентины (2010—2015) .
 Харрис, Джудит Рич (80) — американский психолог .
 Хеллинг, Дик (68) — нидерландский футболист, выступавший за клубы «Телстар», «Аякс» и «Волендам» .
 Хильзенрат, Эдгар (92) — германский писатель, переживший Холокост .
 Чердинцев, Василий Макарович (91) — советский и российский передовик сельского хозяйства, комбайнёр, дважды Герой Социалистического Труда (1966,1984), лауреат Государственной премии СССР (1975) .
 Эстебанес, Сесарио (77) — испанский киноактёр .

29 декабря 

 Глазер, Йошуа (91) — израильский футболист («Маккаби», национальная сборная), чемпион Израиля (1949-50, 1951-52, 1953-54, 1955-56, 1957-58) .
 Горелов, Лев Николаевич (96) — советский военачальник, генерал-лейтенант .
 Коваль, Пётр Андреевич (73) — украинский оперный певец, заслуженный артист УССР (1987) .
 Кузьмина, Нина Николаевна (88) — советский и российский педагог и общественный деятель, заслуженный учитель РСФСР, Герой Социалистического Труда (1968) .
 Леви, Цвика (70) — израильский военный и общественный деятель, лауреат Премии Израиля «За дело жизни» (2017) .
 Монтерос, Росенда (83) — мексиканская актриса (Назарин, Тень Лусии, Отверженные, Давайте вместе), продюсер и режиссёр .
 Паризот, Альдо (100) — американский виолончелист .
 Ринго Лэм (63) — гонконгский кинорежиссёр .
 Рут, Роберт (82) — американский киноактёр .
 Тэйлор, Майк — канадский музыкант (Walk off the Earth) .
 Экемир, Агнета (68) — шведская модель, актриса и дизайнер одежды .

28 декабря 

 Бенхабилес, Абдельмалек (97) — алжирский государственный деятель, министр юстиции Алжира (1977—1979), председатель Конституционного совета Алжира (1989—1995), и. о. президента Алжира (1992) .
 Зимин, Евгений Владимирович (71) — советский хоккеист («Спартак», Москва) и тренер, двукратный олимпийский чемпион (1968, 1972), заслуженный мастер спорта СССР (1968), заслуженный тренер РСФСР (1981) .
 Луанже, Жорж (108) — участник Французского сопротивления в годы Второй мировой войны .
 Оз, Амос (79) — израильский писатель .
 Уитфилд, Джун (93) — британская актриса .
 Фьястри, Яя (84) — итальянский сценарист .
 Фудзита, Тосико (68) — японская актриса озвучивания .
 Хилл-Вуд, Питер (82) — английский бизнесмен, президент «Арсенала» (1982—2013) .
 Шагари, Шеху (93) — нигерийский государственный деятель, президент Нигерии (1979—1983) .

27 декабря 

 Агуэро, Хуан Баутиста (83) — парагвайский футболист, участник чемпионата мира (1958) .
 Ринг, Борге (97) — датский аниматор, лауреат премии «Оскар» (1985) .
 Букалов, Алексей Михайлович (78) — советский и российский журналист-международник, писатель и переводчик .
 Керман, Роберт (71) — американский актёр .
 Латыпов, Владимир Евгеньевич (65) — советский хоккеист на траве, выступавший за клуб «Динамо» (Алма-Ата), четырёхкратный чемпион СССР (1979, 1981—1983) .
 Миуша (81) — бразильская певица и композитор .
 Нахушев, Адам Маремович (82) — советский и российский математик, заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Овертон, Ричард Арвин (112) — американский долгожитель, старейший верифицированный ветеран Второй мировой войны в США .
 Петухов, Виктор Алексеевич (93) — Герой Социалистического Труда.

26 декабря 

 Адонис, Фрэнк (83) — американский актёр ..
 Антониу, Теодорос (83) — греческий композитор .
 Бекетт, Венди (88) — английская монахиня-отшельница, историк искусства .
 Выженко, Александр Евгеньевич (60) — украинский писатель и актёр .
 Глаубер, Рой (93) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (2005) .
 Грау, Хорхе (88) — испанский режиссёр и сценарист  .
 Йорберг, Юллар (77) — эстонский певец .
 Калвер, Джон (86) — американский политический деятель, член Палаты представителей (1965—1975) и Сената США (1975—1981) .
 Камата, Жерсон (77) — бразильский государственный деятель, губернатор Эспириту-Санту (1983—1986); убит .
 Кук, Пенни (61) — австралийская актриса .
 Мееревич, Константин Николаевич (82) — советский и российский хозяйственный деятель, бывший генеральный директор Рязанского картонно-рубероидного завода .
 О’Лири, Джер — ирландский актёр  .
 Осато, Соно (99) — американская балерина и актриса .
 Раменская, Тамара Ивановна (75) — советский и российский тренер по биатлону, мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры России .
 Робертс, Лоуренс (81) — американский инженер и учёный в области информационных технологий ..
 Собелл, Мортон (101) — американский инженер и агент разведки СССР .

25 декабря 

 Айзенберг, Ларри (99) — американский писатель-фантаст .
 Браун, Вернер (100) — израильский фотожурналист .
 Деррик, Ноэл (92) — австралийский хоккеист, нападающий. Участник зимних Олимпийских игр 1960 года. 
 Кашталапов, Анатолий Михайлович (70) — белорусский музыкант, художественный руководитель ансамбля народной музыки «Свята», заслуженный артист Белорусской ССР (1983) .
 Кенжебаев, Сагындык Джунусович (94) — советский комсомольский, партийный, государственный и хозяйственный деятель, первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана (1958—1960) .
 Лау Ендин (83) — малайзийский государственный деятель, министр науки, промышленности и окружающей среды Малайзии (1990—2004) .
 Маклир, Майкл (89) — канадский журналист и режиссёр документальных фильмов .
 Матвеев, Дмитрий Николаевич (65) — советский и российский актёр кино и дубляжа .
 Пестерев, Валерий Александрович (68) — российский литературовед, доктор филологических наук, профессор Волгоградского государственного университета .
 Бальдур Рагнарссон (88) — исландский писатель .
 Роман, Нэнси (93) — американский астроном, создательница телескопа Hubble .
 Фигероа, Алекс (57) — чилийский государственный деятель, министр здравоохранения Чили (1996—2000) .
 Чакраварти, Нирендранат (94) — индийский писатель .
 Чеботарёв, Юрий Афанасьевич (77) — советский и российский футбольный тренер, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры России (1997) .
 Шмид, Зиги (65) — немецкий и американский футбольный тренер .

24 декабря 

 Адамец, Йозеф (76) — словацкий футболист и футбольный тренер, игрок сборной ЧССР (1960—1974) .
 Алонсо, Марта Эрика (45) — мексиканская политическая деятельница, губернатор штата Пуэбла (с 2018 года); авиакатастрофа .
 Байер, Освальдо (91) — аргентинский писатель .
 Гроньский, Рышард Марек (79) — польский драматург, сценарист и либреттист .
 Дубов, Эдуард Львович (80) — российский математик и шахматный деятель, бывший руководитель Шахматной федерации Москвы и бывший вице-президент Российской шахматной федерации .
 Зуев, Владимир Анатольевич (58) — российский тренер по водному поло, заслуженный тренер Российской Федерации .
 Капустянский, Владимир Геннадьевич (78) — генерал-майор милиции, начальник управления МВД РФ по Орловской области (1992—1995), заслуженный работник МВД СССР .
 Морено Валье, Рафаэль (50) — мексиканский политический деятель, губернатор штата Пуэбла (2011—2017), член сената Мексики; авиакатастрофа .
 Поклепович, Станко (80) — хорватский футболист и футбольный тренер, выступал в составе клуба «Сплит» (1958—1972) .
 Риопелл, Джерри (77) — американский певец, музыкант и автор песен .
 Торрес, Хайме (80) — аргентинский музыкант (чаранго) .
 Уилси, Джеймс Келвин (61) — американский музыкант .
 Хашеми-Шахруди, Махмуд (70) — иранский религиозный и государственный деятель, глава судебной системы Ирана (1999—2009), председатель Совета целесообразности Ирана (с 2017 года) .

23 декабря 

 Бейдер, Альфред (94) — канадский химик, предприниматель, филантроп и коллекционер произведений искусства .
 Клёведаль, Троэльс (75) — датский писатель .
 Тихонова, Галина Ивановна (31) — якутская, российская актриса театра и кино .
 Фомин, Анатолий Петрович (80) — туркменский общественный деятель, руководитель Русской общины Туркмении .
 Штейн, Элиас (87) — американский математик, лауреат премии Стила (1984), премии Рольфа Шока (1993), премии Вольфа (1999) .

22 декабря 

 Бургейн, Жан (64) — бельгийский математик, лауреат Филдсовской премии (1994) .
 Лувени, Джико (72) — фиджийский политический деятель, спикер Парламента Фиджи (с 2014 года) .
 Лэнгтон, Джейн (95) — американская писательница .
 Псахье, Сергей Григорьевич (66) — российский физик, директор Института физики прочности и материаловедения СО РАН (с 2002 года), член-корреспондент РАН (2011) .
 Ратайзер-Ротем, Симха (94) — участник восстания в Варшавском гетто .
 Суасо Кордова, Роберто (91) — гондурасский государственный деятель, президент Гондураса (1982—1986) .
 Таляль ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (87) — член королевской династии Саудовской Аравии .
 Хасанов, Мадаминжон Хасанович (94) — советский государственный деятель, министр торговли Узбекской ССР (1966—1979) .
 Эшдаун, Пэдди (77) — британский политический деятель, лидер Либеральных демократов (1988—1999) .

21 декабря 

 Алленов, Михаил Михайлович (76) — советский и российский искусствовед, доктор искусствоведения .
 Бакаев, Нугзар Ильич (86) — осетинский поэт .
 Бородулин, Лев Абрамович (95) — советский, российский и израильский спортивный фотограф .
 Геринг, Эдда (80) — дочь рейхсмаршала Германа Геринга .
 Дворжак, Павел (81) — чешский и словацкий историк, писатель, публицист и телесценарист .
 Калинин, Дмитрий Валерьевич (52) — российский театральный режиссёр, драматург и актёр, основатель и художественный руководитель «Нового Арт Театра» (с 1999 года) .
 Леонард, Том (74) — шотландский поэт .
 Лилль, Адо (86) — эстонский художник .
 Минаков, Игорь Адольфович (58) — российский миллиардер и меценат .
 Миндов, Мирослав (94) — болгарский театральный актёр и режиссёр .
 Никандров, Юрий Степанович (95) — советский стендовый стрелок, двукратный чемпион мира: в Москве (1958) и в Каире (1962), заслуженный мастер спорта СССР (1956) .
 Ромодановский, Сергей Михайлович (69) — советский и российский боксёр и тренер, заслуженный тренер РСФСР (1991) .
 Силецкий, Виктор Петрович (68) — директор агрофирмы-совхоза «Белозёрский» (1979—2014), Герой Украины (2003) .
 Соколова, Алла Николаевна (74) — советская и российская актриса, драматург и сценарист .
 Хананашвили, Михаил Михайлович (90) — советский и российский физиолог, академик АМН СССР—РАМН (1984—2013), академик РАН (2013) .

20 декабря 

 Бернштейн, Ф. В. (80) — германский поэт и карикатурист .
 Гиленсон, Борис Александрович (86) — советский и российский литературовед, доктор филологических наук (1976), заслуженный деятель науки РСФСР (1992) .
 Моффет, Дональд (87) — британский актёр .
 Пальнер, Хеннинг (86) — датский актёр .
 Хагеруп, Клаус (72) — норвежский писатель, сын Ингер Хагеруп .
 Эчеверриа Комас, Адольфо Эрнесто (86) — колумбийский певец и композитор .

19 декабря 

 Давамади, Темур (91) — китайский государственный деятель, председатель Синьцзян-Уйгурского автономного района (1985—1993) .
 Джимбел, Норман (91) — американский поэт-песенник .
 Дмитровский, Алексей Захарович (91) — советский и российский литературовед, заслуженный работник культуры Российской Федерации (2005) .
 Малотова-Йошкова, Гелена (79) — чехословацкая баскетболистка, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы .
 Мастерсон, Питер (84) — американский актёр и режиссёр  .
 Нильссон, Альф (88) — шведский актёр .
 Тесаков, Ким Дмитриевич (82) — советский и белорусский композитор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь (1998) .
 Уилкинсон, Рейвен (83) — американская балерина .
 Хатчинс, Мел (90) — американский баскетболист .
 Юшко, Геннадий Артёмович (70) — русский поэт .

18 декабря 

 Бармянцев, Евгений Николаевич (75) — российский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации (2000) .
 Гири, Тулси (92) — непальский государственный деятель, премьер-министр Непала (1963, 1964—1965, 1975—1977) .
 Дашкевич, Стив (Дэш, Стив) (74) — американский актёр и каскадёр .
 Ито, Масао (90) — японский нейрофизиолог, иностранный член РАН (1994) .
 Куц, Казимеж (89) — польский кинорежиссёр .
 Ластивка, Пётр Трофимович (96) — советский и украинский актёр театра и кино, народный артист УССР (1980) .
 Мартьянов, Олег Сергеевич (66) — советский и российский актёр театра и кино, актёр Малого театра (с 1973 года), заслуженный артист Российской Федерации (2006) .
 Остин, Дэвид (92) — английский селекционер роз и писатель .
 Слейтер, Билл (91) — английский футболист .
 Слуднов, Андрей Васильевич (58) — российский тренер по плаванию, заслуженный тренер России .
 Сэкинэ, Синобу (75) — японский дзюдоист, чемпион летних Олимпийских игр в Мюнхене (1972) .
 Телепнев, Владимир Николаевич (68) — белорусский архитектор .
 Титенко, Валерий Фёдорович (67) — советский и российский актёр, артист Музыкального театра Кузбасса (с 1972 года), заслуженный артист Российской Федерации (1994) .
 Штепанкова, Яна (84) — чешская актриса, дочь Зденека Штепанека .

17 декабря 

 Блюминг, Йон (85) — голландский мастер боевых искусств .
 Ливьерес Банкс, Хорхе Адольфо Карлос (89) — парагвайский католический прелат, епископ Энкарнасьона (1987—2003) .
 Лурье, Александр Иосифович (83) — советский и российский инженер-трансформаторостроитель .
 Маршалл, Пенни (75) — американская актриса, режиссёр и продюсер .
 Поп, Анка (34) — румыно-канадская певица и композитор; ДТП .
 Щербаков, Андрей Анатольевич (27) — белорусский футболист клуба «Витебск»; ДТП .

16 декабря 

 Зельдович, Борис Яковлевич (74) — советский, российский и американский физик, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1987), сын Якова Зельдовича .
 Кролл, Колин (35) — американский программист, сооснователь сервиса коротких видеороликов Vine .
 Маяк, Ия Леонидовна (96) — советский и российский антиковед, доктор исторических наук (1983), профессор МГУ (1986) .
 Мельник, Пётр Владимирович (61) — украинский государственный и общественный деятель, доктор экономических наук, ректор Национального университета Государственной налоговой службы Украины (2012—2013) .
 Петеску, Мирча (76) — румынский футболист .

15 декабря 

 Абдурашидов, Исо (71) — советский и таджикский актёр театра и кино, директор и главный режиссёр Таджикского государственного академического театра драмы им. Лахути (1989—2008), народный артист Таджикистана (1999) .
 Гырма Уольде-Гиоргис (93) — эфиопский государственный деятель, президент Эфиопии (2001—2013) .
 Дулов, Андрей Васильевич (94) — советский и белорусский учёный-криминалист и судебный психолог, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь .
 Лазаревич, Милунка (86) — сербская шахматистка, гроссмейстер (1976) .
 Лайне, Дорис (87) — финская балерина .
 Мамбетов, Алиби Азербайжанович (57) — казахский композитор, сын Азербайжана Мамбетова и Газизы Жубановой .
 Мая, Артур (56) — бразильский композитор и музыкант .
 Муро, Филипп (79) — бельгийский политический деятель, министр юстиции Бельгии (1980—1981), министр-президент Французского сообщества Бельгии (1981—1985, 1988) .
 Мэй, Тимоти (67) — американский инженер-электронщик, технический и политический писатель, один из основоположников движения шифропанков и криптоанархизма (о смерти стало известно в этот день) .
 Останкович, Анатолий Вячеславович (54) — российский филолог, доктор филологических наук, профессор Северо-Кавказского федерального университета .
 Салов, Владимир Семёнович (94) — советский военно-морской деятель, начальник государственного Центрального морского полигона в Северодвинске (1974—1982), вице-адмирал (1980) .
 Эръюэ Хэ (73) — китайский писатель, автор исторических романов .

14 декабря 

 Асомов, Обид Агзамович (55) — российский и узбекский актёр-комик, заслуженный артист Узбекистана .
 Зайнуддин Майдин (79) — малайзийский журналист, министр информации Малайзии (2006—2008) .
 Кассила, Матти (94) — финский кинорежиссёр .
 Кострюков, Анатолий Михайлович (94) — советский и российский хоккеист и тренер, чемпион СССР (1957), заслуженный тренер СССР (1967) .
 Кудин, Вячеслав Александрович (93) — советский и украинский философ, доктор философских наук, профессор .
 Невирко, Дмитрий Дмитриевич (66) — российский социолог, доктор социологических наук (1999), профессор (2000) .
 Симеони, Эдмон (84) — французский политический деятель, идеолог националистического движения на Корсике .
 Стёпин, Вячеслав Семёнович (84) — советский и российский философ, директор Института философии АН СССР (РАН) (1988—2006), академик РАН (1994) .
 Херольд, Хорст (95) — западногерманский деятель полиции, президент Федерального ведомства уголовной полиции Германии (1971—1981) .

13 декабря 

 Анисенков, Владислав Анатольевич (67) — российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2006), главный художник Удмуртского театра оперы и балета (c 1992) .
 Ван Россем, Жан-Пьер (73) — бельгийский бизнесмен .
 Гарленд, Шон (84) — ирландский политический деятель, генеральный секретарь Рабочей партия Ирландии (1977—1990) .
 Зеновский, Владимир Павлович (78) — советский и российский стоматолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации (1995) .
 Камов, Борис Николаевич (86) — русский писатель, биограф Аркадия Гайдара .
 Клигер, Ноах (92) — израильский журналист и писатель .
 Кучерский, Николай Иванович (81) — узбекский хозяйственный деятель, генеральный директор Навоийского горно-металлургического комбината (2001—2008), Герой Узбекистана (1996) .
 Пролётов, Владимир Александрович (62) — советский и российский телевизионный режиссёр, главный режиссёр программы «Время» .
 Слока, Виктор Карлович (86) — советский и российский учёный в области радиотехники, генеральный конструктор Радиотехнического института имени А. Л. Минца, доктор технических наук, профессор, Герой Российской Федерации (1996) .
 Старр, Джессика (35) — американский метеоролог и телеведущая; самоубийство .
 Уилсон, Нэнси (81) — американская джазовая певица .

12 декабря 

 Ашер, Джейн Эллен (101) — государственный деятель Белиза, президент Сената Белиза (1989—1993) .
 Генацино, Вильгельм (75) — германский журналист и писатель, лауреат премии Георга Бюхнера (2004) .
 Глухов, Михаил Михайлович (88) — советский и российский криптограф, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (о смерти объявлено в этот день) .
 Мельничук, Тарас Русланович (27) — украинский актёр .
 Данаифард, Ирадж (67) — иранский футболист, участник чемпионата мира (1978) .
 Коша, Ференц (81) — венгерский кинорежиссёр и сценарист .
 Лайонс, Джеймс (91) — американский военно-морской деятель, командующий Тихоокеанским флотом США (1985—1987), адмирал .
 Мартинес, Нельсон (67) — венесуэльский государственный деятель, министр нефти и президент PDVSA (2017) .
 Саяди-Насири, Вахид (37) — иранский правозащитник и политзаключённый; политическая голодовка .
 Секконато, Карло (88) — аргентинский футболист («Индепендьенте», национальная сборная), чемпион Южной Америки (1955) .
 Стругар, Павле (85) — югославский генерал .
 Эфрос, Виктор Валентинович (88) — советский и российский учёный в области двигателестроения, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1991), почётный машиностроитель России (2000) .

11 декабря 

 Зунц, Джек (94) — британский инженер, основной конструктор Сиднейского оперного театра .
 Конти, Анджело (62) — итальянский певец (Banda Bassotti) .
 Маккоби, Элеонора (101) — американский психолог .
 Мережко, Анатолий Григорьевич (97) — советский военачальник, начальник оперативного управления — заместитель начальника штаба Объединённых вооружённых сил государств — участников Варшавского договора (1969—1985), генерал-полковник (1980) в отставке .
 Сигел, Билл (55) — американский режиссёр и продюсер, лауреат премии Эмми (2003) .

10 декабря 

 Акопян, Максим (69) — армянский бизнесмен, бывший директор и владелец Зангезурского медно-молибденового комбината .
 Блэкли, Джордж (86) — американский криптограф и математик .
 Дехотел, Роб (51) — американский сценарист и продюсер .
 Цзян Биньгун (85) — тайваньский государственный и политический деятель, министр экономики (1993—1996), заместитель председателя Гоминьдана (2000—2012) .
 Шпеман, Роберт (91) — немецкий католический философ и писатель .

9 декабря 

 Бассетт, Тим (67) — американский баскетболист .
 Башан, Игаль (68) — израильский эстрадный певец и композитор .
 Бергланд, Роберт (90) — американский государственный деятель, министр сельского хозяйства США (1977—1981) .
 Блум, Уильям (85) — американский журналист .
 Велдхун, Ат (84) — нидерландский художник .
 Гамильтон, Александра (72) — британская общественная деятельница, меценат, потомок Александра Пушкина .
 Джаккони, Риккардо (87) — американский астрофизик, лауреат Нобелевской премии по физике (2002) .
 Миргани, Салех (?) — суданский государственный деятель, губернатор штата Гедареф; авиакатастрофа .
 Мостовой, Борис Иванович (93) — советский и российский театральный актёр, заслуженный артист РСФСР (1967) .
 Сигэ, Юмико (53) — японская спортсменка (парусный спорт), серебряный призёр летних Олимпийских игр в Атланте (1996) .
 Скоулз, Гордон (87) — австралийский государственный деятель, спикер Палаты представителей Австралии (1975—1976) .

8 декабря 

 Алексеева, Людмила Михайловна (91) — советская и российская правозащитница, председатель Московской Хельсинкской группы (с 1996) .
 Березин, Эвелин (93) — американский компьютерный дизайнер .
 Гришко, Юрий Дмитриевич (83) — советский и российский скульптор, народный художник РСФСР (1990), академик РАХ (2007) .
 Криспольти, Энрико (85) — итальянский искусствовед .
 Маслов, Борис Михайлович (74) — советский и российский архитектор, главный архитектор города Новокузнецка, заслуженный архитектор Российской Федерации (1995) .
 Монти, Микеле (48) — итальянский дзюдоист, бронзовый призёр чемпионата мира по дзюдо в Париже (1997) .
 Цокало, Пётр Александрович (62) — советский и российский дирижёр, художественный руководитель оркестра русских народных инструментов «Калинушка», заслуженный артист Российской Федерации (1999) .

7 декабря 

 Бетанкур Куартас, Белисарио (95) — колумбийский государственный деятель, президент Колумбии (1982—1986) .
 Йепссон, Хокан (57) — шведский футбольный менеджер, президент клуба «Мальмё» .
 Калиниченко, Владимир Григорьевич (83) — украинский поэт .
 Ларри, Хенниг (82) — американский рестлер .
 Радиче, Луиджи (83) — итальянский футболист и футбольный тренер, известный выступлениями за клуб «Милан» (1955—1959 и 1961—1965), трёхкратный чемпион Италии .
 Флатто-Шарон, Шмуэль (88) — израильский бизнесмен и политический деятель, депутат кнессета (1977—1981) .

6 декабря 

 Анисимова, Галина Александровна (89) — советская и российская актриса театра и кино, актриса Московского академического театра им. Вл. Маяковского, народная артистка РСФСР (1980) .
 Атопов, Владимир Иванович (89) — советский и российский общественный и государственный деятель, председатель Волгоградского горисполкома (1974—1986) .
 Борисов, Борис Дмитриевич (80) — советский и российский художник, заслуженный учитель Российской Федерации (1993) .
 Георгиевский, Любиша (81) — македонский театральный режиссёр .
 Гладуш, Иван Дмитриевич (89) — советский государственный деятель, министр внутренних дел Украинской ССР (1982—1990), генерал-полковник внутренней службы (1985), генерал внутренней службы Украины (2010) .
 Жоффо, Жозеф (87) — французский писатель .
 Куслан Будиман (83) — индонезийский художник и поэт .
 Лоранд, Ласло (95) — венгерский и американский биохимик, сооткрыватель одного из факторов свёртывания крови, фактора XIII (фактор Лаки-Лоранда) .
 Майер, Дорис (60) — австрийская актриса и писательница .
 Минаев, Александр Алексеевич (64) — советский футболист («Спартак», «Динамо» Москва), бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Монреале (1976), заслуженный мастер спорта России (2010) .
 Сарахатунов, Борис Константинович (94) — советский и российский режиссёр документальных и научно-популярных фильмов, заслуженный деятель искусств РСФСР (1966) .
 Тарсису ди Соуза, Жозе (67) — бразильский футболист («Гремио»), чемпион Бразилии (1981) .
 Форинтош, Дёжё (83) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1974) .
 Шелли, Пит (63) — британский рок-певец, основатель панк-группы Buzzcock .
 Юнак, Михаил Михайлович (72) — советский самбист, чемпион и призёр чемпионатов СССР, победитель Спартакиады народов СССР, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР. .

5 декабря 

 Биллингтон, Томас (Dynamite Kid) (60) — британский рестлер .
 Виноград, Юлия (74) — американский поэт, лауреат Американской книжной премии (1985) .
 Герег, Иван Дмитриевич (74) — советский футболист («Карпаты» Львов), обладатель Кубка СССР (1969) .
 Голиков, Артур Павлович (80) — советский и украинский экономист, заслуженный деятель науки и техники Украины .
 Захарченко, Василий Иванович (82) — украинский писатель .
 Левандовская, Ирена (87) — польская переводчица русской литературы .
 Михайлов, Дмитрий Иванович (99) — советский работник нефтяной промышленности, Герой Социалистического Труда (1966) .
 Рушковский, Николай Николаевич (93) — советский и украинский актёр театра и кино, народный артист Украинской ССР (1969) .
 Тхазеплов, Хасан Миседович (75) — кабардинский поэт, заслуженный работник культуры Российской Федерации .

4 декабря 

 Батыров, Кадыржан Алимжанович (62) — киргизский предприниматель и общественный деятель .
 Бибилашвили, Юрий Константинович (83) — советский и российский физикохимик, член-корреспондент РАН (2000) .
 Вышемирский, Франц Адамович (88) — советский и российский учёный в области маслоделия, доктор технических наук .
 Гершбург, Израиль Матвеевич (85) — советский и российский скульптор .
 Гриневич, Юрий Викторович (46) — украинский режиссёр-мультипликатор .
 Гулбе, Астрида (89) — советская и латвийская киноактриса .
 Дини Н. Х. (82) — индонезийская писательница; ДТП .
 Ендовицкий, Виталий Васильевич (49) — российский киноактёр .
 Низамов, Ильсур Загретдинович (83) — советский лётчик, заслуженный военный лётчик СССР .
 Ревин, Олег Михайлович (72) — российский художник-реставратор .
 Руруа, Николоз (50) — грузинский государственный деятель, министр культуры Грузии (2008—2012) .
 Штраусс, Джейл (34) — американская фотомодель и телевизионная персона («Топ-модель по-американски») .

3 декабря 

 Байер, Маркус (47) — немецкий боксёр-профессионал, чемпион мира по версии ВБС (WBC) .
 Битов, Андрей Георгиевич (81) — русский писатель .
 Боско, Филип (88) — американский актёр .
 Дубинин, Вячеслав Иосифович (69) — советский и украинский актёр и каскадёр, член Олимпийской сборной команды СССР по боксу (1972) .
 Картрайт, Джастин (73) — британский писатель .
 Ким Чхоль Ман (98) — северокорейский государственный и военный деятель .
 Лавуа, Роберт (69) — канадский актёр .
 Мерфи, Джеф (80) — новозеландский продюсер, кинорежиссёр и сценарист .
 Нуньес, Хосеп Луис (87) — испанский футбольный менеджер, президент футбольного клуба «Барселона» (1978—2000) .
 Робер, Габриэль де (114) — французская долгожительница .
 Фрер, Альбер (92) — бельгийский бизнесмен, самый богатый человек Бельгии .

2 декабря 

 Александров, Игорь Викторович (66) — российский криминалист, доктор юридических наук, профессор МГУ, заслуженный юрист Российской Федерации (2003) .
 Байи, Сери (70) — ивуарийский государственный деятель и писатель, министр высшего образования и научных исследований (2000—2002) .
 Балестр, Жан-Франсуа (53) — французский тренер по фигурному катанию .
 Баумгартен, Лотар (74) — немецкий концептуалист .
 Вердье, Жан-Морис (90) — французский юрист, бывший президент, а затем почётный председатель международного общества трудового права и социального обеспечения .
 Гульченко, Виктор Владимирович (74) — российский театральный режиссёр, основатель и художественный руководитель театра «Международная чеховская лаборатория» .
 Закуанов, Рустам Галимзянович (61) — советский и российский татарский поэт, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая .
 Кузенов, Константин Сергеевич (92) — советский и российский художник .
 Плешингер, Владимир (80) — чешский гидрогеолог, путешественник и писатель .
 Робинсон, Перри (80) — американский джазовый кларнетист .
 Тришкин, Александр Викторович (67) — советский и российский тренер по боксу, мастер спорта СССР .
 Чеботарь, Зинаида Ивановна (61) — молдавская актриса, артистка Кишинёвского русского театра драмы .
 Шервен, Пол (62) — британский велогонщик .

1 декабря 

 Абрамович, Александр Михайлович (74) — белорусский государственный деятель, председатель ЦИК Республики Беларусь (1992—1996), заместитель главы администрации Президента Республики Беларусь  .
 Берри, Кен (85) — американский актёр .
 Букарам, Аверроэс (63) — эквадорский государственный деятель, спикер Национального конгресса Эквадора (1985—1986, 1990) .
 Катарджиев, Иван (92) — македонский историк, академик МАНУ .
 Макбёрн, Джуди (70) — австралийская актриса .
 Мантел, Дэйв (37) — нидерландский актёр .
 Мартин, Бернд (63) — западногерманский футболист («Бавария»), чемпион ФРГ (1984/1985) .
 Ньюборн, Калвин (85) — американский джазовый гитарист .
 Паком, Мария (95) — французская актриса .
 Путныньш, Паул (81) — латвийский драматург .
 Стирни, Скотт (58) — американский вице-адмирал, командующий Пятым флотом ВМС США .
 Уильямс, Джозеф (83) — американский гитарист .
 Фантастикини, Эннио (63) — итальянский актёр .
 Чжан Шоучэн (55) — американский физик .